Силитла има више значења:

 Силитла (Тепевакан де Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Силитла (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Општина Силитла (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Силитла (Силитла, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику